Zdechovice bezeichnet

 Zdechovice, Gemeinde im Okres Pardubice
 Zdechovice u Nového Bydžova,  Gemeinde im Okres Hradec Králové
 Zdechovice, Ansiedlung der Gemeinde Úherčice, Okres Chrudim